Andreas Voglsammer (Rosenheim, 9 de janeiro de 1992) é um futebolista alemão que joga como atacante. Atualmente defende o Arminia Bielefeld, time alemão.

Futebolistas da Alemanha
Naturais de Rosenheim
Futebolistas do Arminia Bielefeld